СМ-3 — высокопоточный исследовательский ядерный реактор ловушечного типа с промежуточным спектром нейтронов, с охлаждением активной зоны водой под давлением.

Реактор предназначен для проведения экспериментальных работ по облучению образцов реакторных материалов в заданных условиях, изучению закономерностей изменения свойств различных материалов в процессе облучения, получению трансплутониевых элементов и радиоактивных нуклидов более легких элементов.

Основные характеристики реактора

Активная зона

Экспериментальные возможности реактора 
Реактор оснащен широким набором экспериментальных устройств, которые могут размещаться в ловушке нейтронов (одно место), в ячейках отражателя (30 мест) и в специализированных ТВС (до 6 мест).

Экспериментальные установки 
 низкотемпературная водяная петлевая установка ВП-1 мощностью 1,2 МВт с тремя экспериментальными каналами;
 высокотемпературная водяная петлевая установка ВП-3 мощностью 100 кВт с тремя экспериментальными каналами;
 установки для внутриреакторных исследований механических свойств материалов;
 стенд для исследования выхода продуктов деления из топливных материалов;
 ампульные устройства для массовых испытаний образцов конструкционных материалов в регулируемых и контролируемых условиях и для наработки радионуклеидов;
 образцовый центр нейтронных измерений;
 участок аттестации образцов радионуклидных препаратов.

Направления исследований 
 получение экспериментальных данных и изучение закономерностей изменения свойств конструкционных и топливных материалов под действием реакторных излучений, в том числе, высокой интенсивности;
 исследование свойств и обоснование работоспособности новых материалов, технологий и конструкций при испытаниях компонентов ядерной и термоядерной техники в натурных и форсированных (ускоренных) условиях;
 отработка технологии получения и исследования свойств далеких трансурановых элементов и их изотопов;
 разработка усовершенствованных методов накопления и получение радионуклидных препаратов легких элементов с высокой удельной активностью для радиационной техники и медицины.

История 
Введен в эксплуатацию в 1961 году.

До реконструкции 1992 года назывался СМ-2. В ходе реконструкции 1991—1992 годов, среди прочих работ, в старый корпус реактора СМ-2 был установлен корпус нового реактора СМ-3. Старый корпус выполняет роль дополнительного барьера безопасности. Срок службы был установлен в 25 лет.

В 2017—2020 годах проведена модернизация установки, в том числе с заменой внутриреакторных конструкций, систем управления и защиты. Расширены экспериментальные возможности установки, продлен срок службы реактора.

Ссылки 
 НИИАР — Высокопоточный исследовательский реактор СМ

Примечания

Литература 
 

Исследовательские ядерные реакторы СССР
Нейтронная физика
Исследовательские ядерные реакторы России